Název Dolní Kamenice má více sídel:
 Dolní Kamenice (Česká Kamenice), část obce Česká Kamenice v okrese Děčín
 Dolní Kamenice (Holýšov), část obce Holýšov v okrese Domažlice
 Dolní Kamenice (Chržín), část obce Chržín v okrese Kladno